El Arca de Noé es la embarcación que, según la Torá, la Biblia y el Corán, construyó el patriarca Noé para salvarse a sí mismo, a su familia y a ejemplares de cada especie animal del diluvio universal.

Por extensión, cualquier lugar dedicado a la conservación de ejemplares o muestras de diversas especies del mundo, como el Banco Mundial de Semillas de Svalbard.

También puede referirse a:
 Arca de Noé, grupo de seguidores del Club Deportivo O'Higgins, equipo de fútbol chileno;
 El arca de Noé, o L'arca di Noè en italiano, álbum musical de Franco Battiato de 1982;
 Noah's Ark, álbum musical de CocoRosie de 2005;
 El arca de Noé, película de animación de Juan Pablo Buscatini de 2007;
 Hospital arca de Noé, tipo de hospital modular improvisado construido en China y otros países para atender a los afectados por la pandemia de COVID-19.